Langley Park – paese del Durham (Regno Unito)
Langley Park – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland (Stati Uniti d'America)